Городской стадион:
 Армения
 Городской стадион (Абовян)
 Городской стадион (Алаверди)
 Городской стадион (Горис)
 Городской стадион (Гюмри)
 Городской стадион (Дилижан)
 Городской стадион (Чаренцаван)
 Белоруссия
 Городской стадион (Борисов)
 Городской стадион (Молодечно)
 Городской стадион (Слуцк)
 Босния и Герцеговина
 Городской стадион (Баня-Лука)
 Городской стадион (Зворник)
  (Жепче)
 Китай
 Городской стадион Гуанчжоуского университета
 Городской стадион Теси
 Латвия
 Городской стадион (Олайне)
 Городской стадион (Тукумс)
 Городской стадион (ныне — «Даугава», Лиепая)
 Литва
  (Пакруойис)
 Молдавия
 Городской стадион (Бельцы)
 Городской стадион (Тирасполь)
 Городской стадион (Хынчешты)
Польша
 Городской стадион (Вроцлав) — один из стадионов Евро-2012
 Городской стадион (Гливице)
 Городской стадион (Краков)
 Городской стадион (Познань) — один из стадионов Евро-2012
 Северная Македония
 Городской стадион (Скопье) (Национальная арена Филипп II Македонский)
 Городской (стадион, Тетово) ()
 Сербия
 Городской стадион (Нови Пазар) («Градски»)
 Чехия
 Городской стадион (Брно)
 Городской стадион (Карвина)
 Городской стадион (Млада-Болеслав)
 Городской стадион (Острава)
 Другие
 Городской стадион имени Гейдара Алиева (Имишли) — Азербайджан.
 Городской стадион (Васлуй) — Румыния.
 Городской стадион (Ньиредьхаза) — Венгрия
 Городской стадион (Кардифф) («Кардифф Сити») — Уэльс (Великобритания).
 Городской стадион (Приштина) — Косово.
 Городской стадион (Лиепая) (с 1990 года — «Даугава») — Латвийская ССР.
 Городской стадион (Подгорица) — Черногория.
 Городской стадион (Тернополь) — Украина.
 Городской стадион (Йыхви) — Эстония.
 Городской стадион (Ялта) — Крым.

 См. также